Антоніо Форчелліно (; 5 грудня 1955 року, В'єтрі-суль-Маре) — італійський архітектор, письменник і реставратор. В основному він займається мистецтвом епохи Відродження і працював над реставрацією таких творів, як «Мойсей» Мікеланджело, арка Траяна в Беневенто та фасади Сієнського собору та собору Орвієто. Форчелліно відкрив автограф Мікеланджело на статуї папи «Юлія II» з гробниці папи. Одружений, має двох дітей.

Праці

Нон-фікшн

Наративні видання 

 
 
 
 Il cavallo di bronzo. Il secolo dei giganti. Vol. 1, HarperCollins Italia, 2018
 Il colosso di marmo. Il secolo dei giganti. Vol. 2, HarperCollins Italia, 2019
 Il fermaglio di perla. Il secolo dei giganti. Vol. 3, HarperCollins Italia, 2020
 Il Papa venuto dall'inferno. Il secolo dei giganti. Vol. 4, HarperCollins Italia, 2021

Примітки

Посилання 
 Opere di Antonio Forcellino, su openMLOL, Horizons Unlimited srl
 Intervista su Rai Educational sul significato del Mosè, su emsf.rai.it.
 Lezioni di Storia: Michelangelo: Roma accoglie il genio (28 вересня 2007, формат MP3)

Італійські архітектори
Італійські письменники
Реставратори